Världsmästerskapet i ishockey 1961 var det 28:e världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 39:e Europamästerskapet i ishockey för herrar. Turneringen spelades 1-12 mars 1961 i Genève och Lausanne i Schweiz.

Med 20 anmälda lag satte mästerskapet ett nytt rekord. IIHF beslutade därför att mästerskapet skulle avgöras i tre divisioner som A- , B- och C-världsmästerskap och att denna struktur, kompletterat med upp- och nedflyttningar mellan divisionerna, skulle vara modell för spel i framtida världsmästerskap.

Placeringarna vid världsmästerskapet 1959 samt kvalifikationsmatcher utgjorde grund för vilka lag som blev placerade i vilken grupp. Lagen blev uppdelade enligt följande:

 A-världsmästerskapet: De sex bästa lagen från 1959 + de två vinnarna från kvalifikationen till A-världsmästerskapet.
 Kvalifikation till A-världsmästerskapet: Nummer 7 till 9 från världsmästerskapet 1959 + värdlandet Schweiz.
 B-världsmästerskapet: Två förlorarlag från kvalifikationsmatcherna till A-världsmästerskap + nummer 10 och 11 från världsmästerskap 1959 + två vinnarlag från kvalifikation till B-världsmästerskapet.
 Kvalifikation till B-världsmästerskapet: Lagen från B-världsmästerskapet 1959, förutom Ungern som inte var anmälda, + Storbritannien och Belgien.
 C-världsmästerskapet: Två förlorarlagen från kvalifikationsmatcherna till B-världsmästerskapet + de sist fyra anmälda lagen. 

Det var meningen att det lag som slutade sist i A-världsmästerskapet skulle flyttas ned i B-världsmästerskapet året efter och ersättas med vinnaren av B-världsmästerskapet, och på samma sätt skulle gälla för upp- och nedflyttningar i B- och C-världsmästerskap. Men på grund av de östeuropeiska ländernas massiva bojkott av Världsmästerskapet 1962 i USA, blev detta system fullständigt obrukbart.

Världsmästerskapet 
 
Mästerskapet vanns av Kanada för 19:e gången, men det var kanadensarnas sista världsmästartitel för en tid framöver. Tjeckoslovakien vann silvermedalj och därmed också eoropamästare för 10:e gången, medan bronsmedaljerna blev erövrade av spelarna från Sovjetunionen.

Både Västtyskland och Östtyskland hade kvalificerat sig till A-världsmästerskap och det endast andra mötet genom tiderna mellan de två landslagen skulle spelats på turneringens sista dag. Men västtyskarna protesterade över att Östtyskland fick lov att ställa upp med egen flagga och med egen nationalsång och lämnade därför återbud till den annars prestigefyllda matchen. Därmed blev Östtyskland tilldelad en seger på 5-0 utan match och överlät därmed sistaplatsen i A-världsmästerskapet till just Västtyskland.

A-världsmästerskapet

Kvalifikation 

Därmed hade Västtyskland och Östtyskland kvalificerat sig till A-världsmästerskapet, medan Schweiz och Norge fick nöja sig med spel i B-världsmästerskapet.

A-världsmästerskapet

Tabell

Matcher

Slutställning 

Västtyskland slutade sist i A-världsmästerskapet och på grund av de nya upp- och nedflyttningsreglerna skulle laget därför flyttas ned i B-gruppen till nästa världsmästerskap. Men på grund av den östeuropeiska ländernas (varav tre A-gruppsländer) bojkott av världsmästerskapet 1962 i USA, blev nedflyttningen från A-gruppen suspenderad. Nästa världsmästerskap genomfördes därför med de resterande fem länderna från detta års A-världsmästerskap, de två bästa länderna från detta års B-världsmästerskap, Norge och Storbritannien, samt Schweiz, som dock måste spela kvalifikationsmatch mot Österrike, trots att Österrike bara slutade sexa i B-världsmästerskapet. Orsaken till detta var att fyran och femman, Italien och Polen, inte ställde upp året därpå.

B-världsmästerskapet

Kvalifikation 

Därmed hade Österrike och Storbritannien kvalificerat sig till B-världsmästerskapet, medan Rumänien och Belgien fick nöja sig med spel i C-världsmästerskapet.

B-världsmästerskapet

Tabell

Norge vann B-världsmästerskapet och som en följd av de nya upp- och nedflyttningsreglerna flyttades laget upp i A-världsmästerskapet till nästa års världsmästerskap. Men på grund av de tre östeuropeiska länderna i A-gruppen bojkott av världsmästerskapet 1962 i USA, blev också nummer två Storbritannien uppflyttad. Vidare fick en tredje B-nation möjlighet till en A-världsmästerskapsplats i en kvalificeringsmatch som spelades mellan nummer tre och nummer 6, Schweiz och Österrike. Nummer 4 och 5, Italien och Polen, bojkottade också världsmästerskapet 1962. Kalificeringsmatchen vanns av Schweiz.

Resultatet blev alltså, att Norge, Storbritannien och Schweiz fyttades upp i A-gruppen.

Nedflyttningen från B-världsmästerskapet blev inställd i det att det inte fanns tillräckligt med lag för en C-grupp i världsmästerskapet året därpå. Österrike behöll därmed sin status som B-nation.

Matcher

C-världsmästerskapet

Tabell

C-världsmästerskapet vanns av Rumänien som skulle flyttas upp i B-gruppen till nästa världsmästerskap. Men i och med att Rumänien tillsammans med övriga östeuropeiska länder (och enskilda västeuropeiska länder) valde att bojkotta världsmästerskapet 1962 i USA så spelades inget C-världsmästerskap. De två kvarvarande lagen i C-världsmästerskapet, Frankrike och Nederländerna spelade därför i B-gruppen följande år.

Matcher

Laguppställningar

Sverige 
Målvakter: Tommy Björkman, Kjell Svensson
Backar: Lasse Björn, Gert Blomé, Bert-Olov Nordlander, Roland Stoltz, Hans Svedberg
Forwards: Acka Andersson, Sigurd Bröms, Per-Olof Härdin, Hans Mild, Ronald "Sura-Pelle" Pettersson, Åke Rydberg, Gösta "Knivsta" Sandberg, Ulf Sterner, Sven Tumba, Carl-Göran Öberg

Externa länkar

1961 i Schweiz
Ishockey i Schweiz
Ishockeysäsongen 1960/1961
Internationella ishockeytävlingar i Schweiz
1961
Sportevenemang i Genève
Sportevenemang i Lausanne
Genève under 1900-talet
Lausanne under 1900-talet